Jhon Jairo Valencia Ortiz (Medellín, 27 de março de 1982) é um futebolista colombiano que atua como atacante. Atualmente está no Once Caldas da Colômbia. 

Futebolistas da Colômbia